Lista de estados dos Estados Unidos e seus principais territórios ordenado pela área total, área de terra, e área de água, segundo o censo americano de 2010. Os números incluem área de águas interiores, costeiras, Grandes Lagos, e águas territoriais. Geleiras e as características da água intermitentes são contados como área de terra.

Ver também 
 Lista das 50 maiores subdivisões de países

Estado area
Area
Listas por área